|-
| 131201 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131202 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131203 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131204 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131205 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131206 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131207 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131208 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131209 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131210 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131211 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131212 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131213 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131214 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131215 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131216 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131217 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131218 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131219 - ||  || 21 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131220 - ||  || 22 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131221 - ||  || 22 februarie 2001 || Nogales || 
|-
| 131222 - ||  || 22 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131223 - ||  || 20 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131224 - ||  || 19 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131225 - ||  || 19 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131226 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131227 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131228 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131229 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131230 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131231 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131232 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131233 - ||  || 16 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131234 - ||  || 22 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131235 - ||  || 17 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131236 - || 2001 ER || 4 martie 2001 || Oaxaca || 
|-
| 131237 - ||  || 1 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131238 - ||  || 1 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131239 - ||  || 1 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131240 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131241 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131242 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131243 - ||  || 15 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131244 - || 2001 FD || 18 martie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131245 Bakich ||  || 16 martie 2001 ||  || 
|-
| 131246 - ||  || 16 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131247 - ||  || 19 martie 2001 ||  || 
|-
| 131248 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131249 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131250 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131251 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131252 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131253 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131254 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131255 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131256 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131257 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131258 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131259 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131260 - ||  || 17 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131261 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131262 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131263 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131264 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131265 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131266 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131267 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131268 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131269 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131270 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131271 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131272 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131273 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131274 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131275 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131276 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131277 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131278 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131279 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131280 - ||  || 23 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131281 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131282 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131283 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131284 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131285 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131286 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131287 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131288 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131289 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131290 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131291 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131292 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131293 - ||  || 18 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131294 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131295 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131296 - ||  || 23 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131297 - ||  || 29 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131298 - ||  || 29 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131299 - ||  || 30 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131300 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-